

Codici 
 tcd – codice ISO 639-3 della lingua tafi

Altro 
 TCD  – Trans-cranial Doppler 
 TCD – Thermal Conductivity Detector (Rivelatore a conduttività termica)
 TCD – (Trasformata coseno discreta) Trasformata discreta del coseno